Razak ist der Familienname  bzw. Namensbestandteil folgender Personen:

 Ahmed Deedat Abdul Razak (* 1995), malaysischer Tennisspieler
 Ansar Razak, indonesischer Fußballspieler
 Aras Razak (* ~1970), indonesischer Badmintonspieler
 Azizan Abdul Razak († 2013), malaysischer Politiker
 Brimah Razak (* 1987), ghanaischer Fußballtorhüter
 Fiston Razak (* 1993), burundischer Fußballspieler
 Karim Abdul Razak (* 1956), ghanaischer Fußballspieler
 Mohamed Razak (* 1986), katarischer Fußballspieler
 Mohd Adil Zafuan Abdul Razak (* 1987), malaysischer Fußballspieler
 Najib Razak (* 1953), malaysischer Politiker
 Rosman Razak (* 1976), malaysischer Badmintonspieler

Siehe auch:
 Radzak